Кевин Лоу Трофи () — приз Главной юниорской хоккейной лиги Квебека, ежегодно вручаемый лучшему защитнику оборонительного плана. Победитель определяется по числу заблокированных шайб, коэффициенту плюс-минус, роли в команде и набранным очкам. Трофей назван в честь Кевина Лоу, игравшего за «Квебек Ремпартс», а также семикратного участника Матча всех звёзд НХЛ и шестикратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Победители

Ссылки
 QMJHL official site Список обладателей трофея

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека